Jacek Kowalski (ur. 1964) – polski historyk sztuki, poeta i pieśniarz, oraz tłumacz literatury starofrancuskiej na język polski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 Jacek Kowalski (ur. 25 lutego 1950) – polski samorządowiec, od 2006 do 2014 prezydent Gniezna.